LIX kan syfta på:

 LIX – talet 59 i romerska talsystemet
 LIX – ett mått på hur avancerad en text är, se Läsbarhetsindex